Сан Рафаел Тепатласко има више значења:

 Сан Рафаел Тепатласко, Унион и Прогресо (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Рафаел Тепатласко (Чијаутемпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику